GBM steht als Abkürzung für:

 Game Boy Micro
 Gemeindebrandmeister, Dienstgrad bei der Freiwilligen Feuerwehr, siehe Gemeindebrandmeister (Niedersachsen)
 Geometrische brownsche Bewegung, ein stochastischer Prozess
 Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie
 Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde 
 Gestaltung der Betreuung von Menschen mit Behinderung
 Glioblastoma multiforme, ein bösartiger Hirntumor, siehe Glioblastom
 Gnadauer Brasilien-Mission
 Kfz-Kennzeichen der Isle of Man, Great Britain Isle of Man
 Grand Bauhinia Medal, der höchste Verdienstorden der Stadt Hongkong
 Grand Besançon Métropole
 Green Belt Movement, eine Nichtregierungsorganisation

Abkürzung